Die Liste von Wasserkraftwerken in Deutschland bietet einen Überblick über die Wasserkraftanlagen in Deutschland. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Die Namensgebung bezieht sich auf die offizielle bzw. umgangssprachliche Bezeichnung des jeweiligen Kraftwerks.

 Spalte „Typ“ 
 LK: Laufwasserkraftwerk
 PSW: Pumpspeicherkraftwerk
 SK: Speicherkraftwerk
 Spalte „Turbinen“
 FT: Francis-Turbine
 FT(S): Spiralturbine
 KT: Kaplan-Turbine
 KT(P): Propellerturbine
 KT(R): Rohrturbine
 KT(S): Straflo-Turbine
 PT: Pelton-Turbine
 S: Sonderanfertigung

Übersicht

Weblinks

Einzelnachweise 

 
Deutschland